Sulak (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:

 Sulak (Dagestan), Siedlung städtischen Typs in der Republik Dagestan
 Sulak (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa
 Sulak (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow
 Sulak (Tambow), Dorf in der Oblast Tambow

Sulak steht für:
 Sulak (Fluss), Zufluss des Kaspischen Meeres in Russland

Sulak ist der Nachname folgender Personen:
 Lawrence R. Sulak (* 1944), US-amerikanischer Physiker
 Nikolaj Wassiljewitsch Sulak (1936–2003), moldauischer Sänger

Siehe auch:
 Szulák